Bilsteinturm ist der Name von Aussichtstürmen:

 Bilsteinturm (Kaufunger Wald), auf dem Bilstein im Kaufunger Wald nahe Großalmerode, Werra-Meißner-Kreis, Hessen
 Bilsteinturm (Marsberg), in der Stadt Marsberg, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen